philosophia naturalis, a 16–17. században filozófiai alapon kidolgozott természettudományos gondolkodás humanista, latin megnevezése; természetfilozófia 
Philosophia naturalis, Apáczai Csere János természettudományi munkája (1658/1659) 
Philosophia naturalis, Juan Antonio Ubillos természettudományi munkája (1762) 

Hasonló címek
Philosophiae naturalis principia mathematica, Isaac Newton természettudományi munkája (1686)